Beauvallon puede referirse a:
 Beauvallon, comuna francesa del departamento de Drôme.
 Beauvallon, comuna nueva francesa del departamento de Ródano.